Tornado kan henvise til:
 Tornado – kraftig hvirvelvind
 Tornado (rutsjebane) – roterende rutsjebane på Dyrehavsbakken nord for København
 Tornado (bådtype) – katamaranbådtype, brugt ved sejlsport ved OL fra 1976 to 2008
 Tornado (film) – film fra 1943 instrueret af William A. Berke
 Tornado (hest) – travhest
 Panavia Tornado – kampfly udviklet af Italien, Storbritannien og Vesttyskland